Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Елісе Мертенс і Ан-Софі Месташ виграли титул, у фіналі перемігши пару Данка Ковінич і Барбора Стрицова з рахунком 2–6, 6–3, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 

 Main draw

2016
ASB Classic, жінки, парний розряд